Alyssum calycinum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum calycinum descrita por L. es el Alyssum alyssoides de L.
Alyssum calycinum descrita por Haens. es el Alyssum alyssoides de L.
Alyssum calycinum descrita por Haens. ex Nyman es el Alyssum alyssoides de L.
Alyssum calycinum descrita por Pall. ex DC. es el Alyssum dasycarpum de Steph. es Willd.

Referencias